Kick-Ass (seria komiksów)
 Kick-Ass (komiks)
 Kick-Ass (film)

Zobacz też 
 Kick-Ass 2